Grupa artylerii przeciwlotniczej - artyleria przeciwlotnicza w składzie więcej niż jednego oddziału, mająca wspólny, jednolity system kierowania (dowodzenia), wydzielona do osłony wojsk lub ważnych obiektów tyłowych przed działaniem lotnictwa i innymi środkami napadu powietrznego przeciwnika.

Bibliografia 
 
Artyleria przeciwlotnicza